(qui signifie « dragon de l'Anhui ») est un genre éteint de dinosaures Mamenchisauridae connu dans la formation de Hongqin, du Jurassique moyen, dans la province de l'Anhui, en Chine. Le genre contient une seule espèce, .

Découverte et dénomination 
Anhuilong est connu grâce à l'holotype AGB 5822, un membre antérieur composé d'un humérus, d'un cubitus et d'un radius gauches. Il se distingue par la combinaison suivante de caractéristiques : de faibles rapports de la moyenne des plus grandes largeurs de l'extrémité proximale, du milieu de sa longueur et de l'extrémité distale de l'humérus/longueur de l'humérus, longueur totale de l'ulna par rapport à l'humérus et longueur totale du radius par rapport à l'humérus ; le bord latéral de la crête deltopectorale est orienté caudolatéralement, le condyle accessoire latéral sur le bord craniodistal de l'humérus est plus robuste que le condyle médial, et la forme de la section transversale du cubitus à mi-hauteur est elliptique avec le rapport le plus élevé du diamètre transversal au diamètre craniocaudal parmi les Mamenchisauridae.

Phylogénie 
Bien que le nom soit apparu en ligne pour la première fois en 2018, il n'a été valablement publié qu'en 2020 par Ren . Ils ont considéré Anhuilong comme taxon frère de Huangshanlong, le plus proche parent de ce clade étant Omeisaurus tianfuensis. Les résultats de leur analyse phylogénétique sont présentés dans le cladogramme ci-dessous :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 
Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2020
Paléontologie en Chine